Шам — многозначный термин.

Топонимы 
 Синоним термина «Левант» — общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Египет, Турция и др.).
 Шам — одно из названий реки Тю.
 Шам (Турция) — населённый пункт.
 Шам (Франция) — населённый пункт.

Персоналии 
 Шам, Гарри (род. 1982) — американский танцор и актёр.
 Шам, Николай Алексеевич (род. 1940) — заместитель председателя КГБ СССР в сентябре—октябре 1991, генерал-майор.
 Шам, Орхан (род. 1986) — турецкий футболист-защитник.

Аббревиатура 
 Шайба алюмомедная (ШАМ) — шайба, предназначенная для подключения алюминиевых наконечников к медным шинам и клеммам электротехнических устройств.